Зеленогра́д, Зеленогра́дский, Зеленогра́дская

Зеленоград 
Зеленоград (Зеленоградский административный округ) — административный округ Москвы (ранее город и район Москвы).
 Зеленоград (регбийный клуб)
 Зеленоград (футбольный клуб)
 Зеленоград (хоккейный клуб)
 Зеленоград (ТВЗ) — изначальное (до 2017 года) название особой экономической технико-внедренческой зоны Технополис «Москва».
 Зеленоград — ракетный подводный крейсер стратегического назначения
 Зеленоград ― проект переименования станции Крюково Октябрьской железной дороги.

Зеленоградский 
 Зеленоградский — посёлок городского типа в Пушкинском районе Московской области России.
 Зеленоградский (городское поселение) — муниципальное образование в Пушкинском районе Московской области.
 Зеленоградский административный округ — Зеленоград.
 Зеленоградский район — муниципальный район в Калининградской области России с административным центром в городе Зеленоградске.

Зеленоградская 
 Зеленоградская ветроэнергоустановка — ветряная электростанция, расположенная в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Зеленоградская — железнодорожная платформа на Ярославском направлении МЖД.
 Зеленоградская — территориальная единица с особым статусом, существовавшая на территории города Москвы (в Зеленоградском административном округе) с 1991 до 1999 год.
  — название улицы в ряде городов.

См. также 
 
 Зеленоградск — административный центр Зеленоградского района Калининградской области.
 Зеленогорск